Михаил Иванович Третьяко́в:
 Третьяков, Михаил Иванович (1919—1985) — сотрудник органов госбезопасности, генерал-майор.
 Третьяков, Михаил Иванович (1931—1984) — колхозник, Герой Социалистического Труда.